Dominique Marquet (* 1982 in Paris) ist eine deutsche Schauspielerin französischer Herkunft.

Leben 

Dominique Marquet durchlief ihre Bühnenausbildung von 2012 bis 2013 an den Cours Florent in Paris sowie von 2013 bis 2015 an den William Esper Studios in New York. Anschließend absolvierte sie von 2015 bis 2016 eine Schauspielausbildung am Performing Art Studio in Deutschland. Seit 2015 ist sie in Filmen und Serien sowie auch am Theater auf der Bühne zu sehen.

Sie lebt in München.

Filmografie 
 2015: Lower Manhattan
 2016: Tegel - de Gaulle
 2017: Herzschlag
 2017: Unerhört verhört
 2017: Wie wir wären
 2018: Avidya
 2018: Sturm der Liebe (Serie, 16 Folgen)
 2019: Ohne Zweifel
 2020: Das Glashaus
 2020: Wer ist Bella?
 2021: Die Rosenheim-Cops (Serie, 1 Folge)

Filmschauspieler
Deutscher
Franzose
Geboren 1982
Frau